Para se poate referi la:

Geografie
 Pará, una dintre cele 27 de unități federative ale Braziliei
 Para (district), una dintre cele 10 unități administrativ-teritoriale de gradul I ale statului Surinam
 Râul Pará

Altele
 Jocuri Paralimpice
 Izomer para al unui compus aromatic
 Para Para, un tip de dans japonez
 Para (monedă)
 Limba para

Vezi și
 Paralel